NGC 3915 — объект в созвездии Девы. Открыт Уильямом Гершелем в 1784 году. Входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога», но на данный момент не удаётся определить, какому реальному небесному телу соответствует данная запись в каталоге.

Примечания 

 

3915
Дева (созвездие)